Mayflower (schip, 1609), een schip uit 1609
 Mayflower (band), een voormalige Nederlandse band
 Mayflower Compact, een document dat de Pilgrim Fathers ondertekenden aan boord van het schip
 Mayflower II (schip, 1956), een replica uit 1956 van het bovenstaande schip
 Mayflower (Arkansas), een plaats in Arkansas
 Mayflower Village, een plaats in Californië
 Mayflower (stripreeks), een Belgische stripreeks van Jo-El Azara